Sławomir Dąbrowski (1960–2020) – polski ekonomista i samorządowiec
 Sławomir Dąbrowski (ur. 1987) – polski żużlowiec